Korsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsören (norr om Replot, Korsholm), Österbotten, 
 Korsören (väster om Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Korsören (norr om Iskmo Lillön, Korsholm), Österbotten, 
 Korsören, Houtskär, Åboland, 
 Korsören, Kimitoön, Åboland,

Se även
Korsö
Korsörarna
Korvören
Kornören

Robotskapade Finlandförgreningar